Джулье́тта Лео́новна Чавчани́дзе (род. , , Грузинская ССР, СССР) — советский и российский литературовед-германист, специалист по немецкой и австрийской литературе XIX века, проблемам европейского романтизма и межнациональным литературным связям. Доктор филологических наук (1995). Одна из авторов «Большой российской энциклопедии».

Биография 
Родилась 3 мая 1937 года в Тбилиси, в 1961 году окончила Московский государственный педагогический институт. Преподавала в средней школе. В 1969 году защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата филологических наук по теме «Некоторые особенности художественного обра­за и сюжета Э. Т. А. Гофмана».

В 1970—1978 годы работала в Академии педагогических наук СССР.

В 1978—1992 годы преподавала в Московском институте культуры.

В 1982 году присвоено учёное звание доцента.

В 1992—1993 годы преподавала в Российском государственном гуманитарном университете.

С 1993 года преподаёт на кафедре истории зарубежной литературы филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, с 1994 года — доцент, с 2002 года — профессор.

В 1995 году в МГУ имени М. В. Ломоносова защитила диссертацию на соискание учёной степени докторская филологических наук по теме «Феномен искусства в немецкой романтической прозе: средневековая модель и её разрушение» (специальность 10.01.05 — Литературы народов Европы, Америки и Австралии); официальные оппоненты — доктор филологических наук, профессор И. В. Карташова, доктор филологических наук, профессор В. Д. Седельник и доктор филологических наук, профессор Г. Н. Храповицкая; ведущая организация — кафедра зарубежной литературы Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. В 1997 году издана в виде отдельной монографии.

Научная деятельность 
Подготовила учебное пособие «Изучение зарубежной литературы в школе» (1982, в соавторстве с С. В. Тураевым)

Основные научные интересы Чавчанидзе лежат в области немецкой литературы XVIII—XIX веков, а также немецких средневековых авторов. В издательской серии «Литературные памятники» выступила ответственным редактором томов Франца Грильпарцера (2005) и Мехтильды Магдебургской (2008). С предисловиями Чавчанидзе выходили издания Вальтера фон дер Фогельвейде, Фридриха де ла Мотт Фуке, Гофмана.

Научные труды

Монографии 
 Феномен искусства в немецкой романтической прозе: средневековая модель и её разрушение. — М. : Издательство Московского университета, 1997. — 296 с. ISBN 5-211-03915-7

Учебные издания 
 Изучение зарубежной литературы в школе: Пособие для учащихся (8-10 кл.). — М., 1982.

Статьи 

 «Итальянский сюжет» Э. Т. А. Гофмана // Вопросы литературы и методики её преподавания. — Рязань, 1970.
 Традиции просветительского и романтического изображения личности в романах Достоевского («Преступление и наказание», «Братья Карамазовы») // Взаимодействие литературных направлений. — Днепропетровск, 1973.
 Романтический мир Э. Т. А. Гофмана // Э. Т. А. Гофман. Удивительные истории. — М., 1976.
 К концепции искусства в позднем немецком романтизме (рассказ Э. Т. А. Гофмана «Разбойники») // Реализм и художественные искания в зарубежной литературе. — Воронеж, 1980.
 Флобер // История зарубежной литературы XIX в. — М., 1982.
 Романтический роман Э. Т. А. Гофмана // Художественный мир Э. Т. А. Гофмана. — М., 1982.
 Гёте в эпоху романтизма // История зарубежной литературы XIX в. — М., 1982.
 Автобиографический жанр в творчестве Гёте // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. — 1983. — № 1.
 «Поэзия и правда» Гёте — произведение эпохи романтизма // Гётевские чтения. — М., 1984.
 Куртуазный поэт на исходе рыцарской эпохи // Вальтер фон дер Фогельвейде. Стихотворения. — М., 1985.
 Особенности романтического миропонимания Фуке // Миропонимание и творчество романтиков. — Калинин, 1986.
 Шекспир в творчестве Э. Т. А. Гофмана // Филологические науки. — 1987. — № 7.
 В. Г. Белинский и немецкий романтизм // В. Г. Белинский и литературы Запада. — М., 1990.
 Романтическая сказка Фуке // Фридрих де ла Мотт Фуке. Ундина. — М., 1990.
 Пространственно-временной монтаж в романе Вольфрама фон Эшенбаха «Парцифаль» // Западный романтизм. Пространство и время. — Даугавпилс, 1991.
 Средневековые элементы в повести Эйхендорфа «Из жизни бездельника» // Проблемы метода и поэтики в зарубежных литературах XIX—XX вв. — Пермь, 1989.
 Средневековый архетип в творчестве немецкий романтиков (образ женщины) // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. — 1992. — № 2.
 Средневековое наследие в переписке йенских романтиков // Лирическая проза. Проблемы истории зарубежных литератур. Мемуарная и эпистолярная проза. Вып. 4. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1993.
 Два романа штауфенской классики // Проблема жан­ра в средневековой литературе. — М., 1994.
 Функция литературного имени в произведениях немецкого романтизма // Ломоносовские чтения 1994. — М., 1994.
 Оппозиция «учитель — ученик» в прозе йенских романтиков // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. — 1995. — № 5.
 Романтизм и Средневековье: вариант диалога художественных эпох // Научные дклады филологического факультета МГУ. Вып. 1. — М., 1996.
 Автобиографизм в произведениях поздних немецких романтиков // От барокко до постмодернизма. — Днепропетровск, 1997.
 Пародия и соотношение жанров в эпоху романтизма («Разбойники» — драма Шиллера и рассказ Э. Т. А. Гофмана) // Пародия в русской и зарубежной литературе. — Смоленск, 1997.
 Пародия или эстетическое эссе? («Ночные бдения Бонавентуры» и «Мёртвый осёл и гильотинированная женщина» Ж. Жанена) // Сквозь шесть столетий. Метаморфозы литературного сознания. В честь 75-летия Л. Г. Андреева. — М., 1997.
 Искусство и правда жизни в конецепции немецких романтиков // Известия РАН. Серия литературы и языка. — 1998. — Т. 55. — № 5.
 Некоторые аспекты изучения средневековой литературы в немецком литературоведении // Литературоведение на пороге XXI века. — М., 1998.
 Г. Гейне: хвала нашему достопочтенному предку Мартину Лютеру // Вiд барокко до постмодернiзму. — Днiпропетровск, 1999.
 Силуэт Германии на страницах Пушкина // Университетский пушкинский сборник. — М., 1999.
 Саморефлексия эпохи в отражении немецкой куртуазной поэзии // На границах. Зарубежная литература от Средневековья до современности. — М., 2000.
 Романтический канон и его разрушение // Вестник Литературного института. — 2002. — № 3.
 Культура и язык: «чужое» в восприятии А. Шамиссо // Мир романтизма. — Вып. 8. — Тверь, 2001.
 Рахель Фарнхаген: знакомство с Гёте // Художественный текст: современные интерпретации. — Калининград: Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, 2001.
 Бидермейер в новелле Э. Т. А. Гофмана «Мастер Иоганн Вахт» (К вопросу о позиции литературы в культуре эпохи). // Литература в культурно-историческом и языковом контексте. Институт языкознания РАН. — М., 2008.
 Немецкоязычный автор в ситуации становления реализма. // Лики времени. Сборник статей памяти Л. Андреева. — М., 2009.
 Оппозиция «романтическое — классическое» в суждениях Гёте и Пушкина // Вiд барокко до постмодернизму. Вiп. XIII. — Днiпропетровськ, 2009.
 Писатель и читатель в «Серапионовых братьях» Э. Т. А. Гофмана // Русская германистика. — Т. V. — М. 2009.
 Пространственно-временные границы культуры в произведении «сдвоенного» жанра (А. Шамиссо. Путешествие вокруг света). // Дань сердца и ума. Сборник научных трудов, посвящённых юбилею А. Б. Ботниковой. — Воронеж, 2009.
 Рахель Фарнхаген и две тенденции времени // Русская германистика. — 2011. — Т. VIII.
 Рахель Фарнхаген и её письма // Балтийский филологический курьер. — 2011. — № 8.
 Романтизм и классика в размышлениях Гёте и Пушкина // Русская литература. — 2011. — № 1.
 Романтическая сказка Фуке // Фридрих де ла Мотт Фуке. Ундина. — СПб. 2011.
 Модель эстетического измерения в полемике с романтизмом (Грильпарцер и Пушкин: сходство суждений). // Модели в современной науке. — Калининград, 2010.
 Гёте в «другую» эпоху. // Немецкая литература: единство и многообразие. Сборник статей к 75-летию В. Д. Седельника. — М.: ИМЛИ РАН, 2011.
 Новый этап национальной немецкой культуры: бидермейер. // Культурно-историческая парадигма и языковые процессы. — М., 2011.
 Судьба человека и genius loci. // Балтийский акцент. — 2012. — № 4.
 Читатель и писатель: «немецкое» понятие Пушкина // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. — 2013. — № 2.
 О беллетристичности и философичности сочинений Э. Т. А. Гофмана. // Известия РАН. Серия литературы и языка. — 2013. — Т. 72. — № 2.

Большая Российская энциклопедии

Научная редакция 
 Грильпарцер Ф. Автобиография / Отв. ред., сост., научн. ст., прим. М., 2005

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте МГУ

Литературоведы России
Германисты
Преподаватели МГУ
Выпускники МПГУ
Преподаватели Московского государственного института культуры
Преподаватели Российского государственного гуманитарного университета
Преподаватели филологического факультета МГУ
Авторы энциклопедий и словарей
Авторы Большой российской энциклопедии